Това е списък по сезони на представянето на ФК Локомотив (Русе) през годините от създаването на отбора през 1930 година до закриването му през 2002 г. На 23 юни 2016 г. футболен клуб „Марисан“ (Русе) се преименува на „Локомотив“, без да има юридическа връзка със стария клуб.

ФК Локомотив (Русе) сезон по сезон 

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.
КСА = Купа на Съветската армия, КНРБ = Купа на Народна република България, КБ = Купа на България.

сезоните
Локомотив (Русе)